Dmitri Petrovitch Maksoutov (1832-1889), un contre-amiral de la Russie impériale, prince et dernier gouverneur de l'Amérique russe;
 Dmitri Dmitrievitch Maksoutov (1896-1964), un opticien et astronome soviétique, petit-fils du précédent.